В 1993 году Россия являлась абсолютным мировым лидером по запускам ракет космического назначения. Доля России в космических запусках составила 58 %.

Список космических запусков России в 1993 году

Статистика 
Количество запусков: 48

Успешных запусков: 46

Запуски по странам мира

См. также 
 Список космических запусков в 1993 году
 Хронология пилотируемых космических полётов

Ссылки 
 Энциклопедия «Космонавтика» А.Железняков. Хроника освоения космоса
 Космические пуски и события в СССР и России